Indestructible (in italiano "indistruttibile") può riferirsi a:

Musica 
 Indestructible – album di Art Blakey del 1965
 Indestructible – album dei Rancid del 2003
 Indestructible! – album di Anita O'Day del 2006
 Indestructible – album dei Disturbed del 2008
 Indestructible – singolo dei Disturbed estratto dall'omonimo album
 Indestructible in Germany – DVD dei Disturbed del 2008
 Indestructible – singolo di Robyn del 2010